Подкрепа за учащите/обучаемите (ПУ, ) са всички форми на подпомагане, предлагани на учащите, за да започнат, поддържат или завършат образованието си.

Терминът ПУ е с широко значение, поради което тук неговият смисъл ще бъде разгледан в рамките на дистанционното обучение.

ПУ е от голяма важност при процеса на дистанционно обучение. Понятието включва както подкрепата от страна на преподавателя по въпроси, свързани с учебния материал, така и всеки друг начин на подкрепа на студента като общежития за учащите, неживеещи в достатъчна близост до учебното заведение, финансова подкрепа, технологична подкрепа, наличие на библиотеки и т.н.

Установяването на нуждите на учащите е основен фактор за поддръжане на добро ниво на осигуряване на ПУ. Първата стъпка в тази насока е да се разбере кои са хората, които ще бъдат обучавани – къде е местоживеенето им, какви са техните възможности, нужди и ограничения. Това е необходимо с цел да се установи дали някои елементи на програмата за обучение не представляват пречки за успешното обучение на учащия. При дистанционното обучение, на обучаемия може да се налага да съчетава учебната дейност със своите работни и/или семейни ангажименти. Освен това, обучаемите може да имат различна степен на предварителна подготовка. Информираността за последното е от особена важност при дистанционното обучение, понеже при този вид обучение за използване на учебните материали може да е необходима работа с технология, която не е добре позната на някои от обучаемите. Това означава, че за тях трябва да се осигури технологична подкрепа от страна на преподавателите.

ПУ е особено необходима по време на началната фаза от курса на обучение. Тогава на учащите трябва да бъде представена изчерпателна информация за всички организационни въпроси, свързани с преподавания курс. Тези въпроси включват начина на разпространение на учебните материали, заплащането на обучението, формата на изпитване, начинът на общуване между преподавателите и обучаемите и др.

Източници 
 Статия за ПУ на сайта за онлайн обучение на колежа Grant MacEwan в Едмънтън, Канада

Външни препратки 
 Сайт, съдържащ връзки към многобройни ресурси, свързани с ПУ 

Електронно обучение